Land of the Lawless – film del 1927 diretto da Thomas Buckingham 
Land of the Lawless – film del 1947 diretto da Lambert Hillyer